Osmani – famiglia nobile italiana
 Alfred Osmani – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Antar Osmani – ex calciatore algerino
 Carlo Osmani – patriota italiano
 Oltion Osmani – ex calciatore albanese
 Qatip Osmani – allenatore di calcio macedone
 Tefik Osmani – calciatore albanese
 Vjosa Osmani – politica kosovara